

Aziende 
 Uronen Precision – azienda finlandese produttrice di armi da fuoco con sede a Lohja

Persone 
 Jere Uronen – calciatore finlandese, difensore
 Jesse Uronen – hockeista finlandese su ghiaccio
 Paavo Uronen – docente finlandese
 Reino Uronen – politico finlandese